Выборы губернатора состоялись в Ростовской области 13 сентября 2020 года в единый день голосования. Губернатор избирался сроком на 5 лет. Одновременно прошли дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания Ростовской области 6 созыва по двум одномандатным избирательным округам: Каменск-Шахтинскому округу № 5 (из-за досрочной отставки Владимира Лакунина после назначения членом Совета Федерации) и Целинскому округу № 17 (из-за гибели Андрея Алабушева). Кроме того, в единый день голосования были распределены 228 мандатов в представительных органах муниципальных образований области.

На 1 января 2020 года в области было зарегистрировано  избирателей, из которых около 25 % ( избирателей) в Ростове-на-Дону.

Избирательная комиссия Ростовской области состоит из 14 членов, была сформирована в июне 2017 года на 5 лет. Председатель избирательной комиссии — Андрей Буров (с июля 2017).

Предшествующие события 
С июня 2010 года должность губернатора Ростовской области занимает Василий Голубев. В 2010 году в России главы субъектов наделялись полномочиями по представлению президента России, который выбирал кандидата из трёх кандидатур, представленных ему партией, имеющей большинство в региональном парламенте. Так Голубев был заявлен «Единой Россией» в списке кандидатов, выбран президентом Дмитрием Медведевым и утверждён заксобранием Ростовской области на пятилетний срок.

В мае 2012 года по инициативе президента Дмитрия Медведева был принят федеральный закон, предусматривающий возвращение прямых выборов глав регионов.

Полномочия Голубева действовали до июня 2015 года, по истечении срока 8 июня президент Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора до выборов в сентябре 2015 года. На выборах Голубев набрал более 78 % голосов и вновь вступил в должность губернатора на 5 лет. Срок полномочий истекает в сентябре 2020 года.

В середине 2019 года и начале 2020 Голубев неоднократно заявлял, что не исключает участия в выборах в сентябре 2020 года «если президент Путин окажет доверие, а люди поддержат». 8 июня 2020 года Владимир Путин одобрил выдвижение ростовского губернатора на третий срок.

Организация выборов 
На проведение выборов губернатора в бюджете Ростовской области предусмотрено 385,8 млн руб. Голосование пройдёт в три дня: само голосование намечено на 13 сентября, а 11 и 12 сентября 2020 года будет применено досрочное голосование.

Ключевые даты 
 10 июня 2020 года Заксобрание Ростовской области назначило выборы на 13 сентября 2020 года — единый день голосования (за 100—90 дней до дня голосования); официально опубликовано 11 июня
 11 июня областной избирком утвердил календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов губернатора.
 в следующие 3 дня избирательной комиссией опубликован расчёт числа подписей, необходимых для регистрации кандидата
 с 12 июня — период выдвижения кандидатов (начинается со следующего дня после публикации решения о назначении выборов)
 с 1 июля — уведомление комиссии о выдвижении кандидатов (не ранее чем за 73 дня до дня голосования)
 агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается за одни сутки до дня голосования
 сбор подписей депутатов и глав муниципалитетов начинается после официального выдвижения — представления в избирательную комиссию заявления кандидата о согласии баллотироваться
 с 24 июля по 31 июля до 18:00 (за 50—43 дня до дня голосования) — представление документов для регистрации кандидатов; к заявлениям должны прилагаться листы с подписями и список трёх кандидатов на должность члена Совета Федерации
 до 9 августа — решение избирательной комиссии о регистрации кандидата (в течение 10 дней со дня подачи документов в избирком)
 с 15 августа по 11 сентября — период агитации в СМИ (начинается за 28 дней до дня голосования)
 12 сентября — «день тишины»
 13 сентября — день голосования

Выдвижение и регистрация кандидатов 
В Ростовской области кандидаты выдвигаются только политическими партиями, имеющими право участвовать в выборах. Самовыдвижение не допускается Губернатором может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет.

Каждый кандидат при регистрации должен представить список из трёх человек, один из которых, в случае избрания кандидата, станет представителем правительства региона в Совете Федерации.

Для регистрации кандидату требуется поддержка муниципальных депутатов, сбор подписей избирателей не требуется.

Муниципальный фильтр 
Количество подписей муниципальных депутатов, необходимых для регистрации кандидата в губернаторы может варьироваться от 5 % до 10 %. В Ростовской области кандидаты должны собрать подписи 5 % муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. Среди них должны быть подписи депутатов районных и городских советов и (или) глав районов и городских округов в количестве 5 % от их общего числа. Кроме того, кандидат должен получить подписи не менее чем в трёх четвертях районов и городских округов.

11 июля 2020 года избирательная комиссия опубликовала расчёт числа подписей. Каждый кандидат должен был собрать подписи от 228—239 депутатов всех уровней и избранных глав муниципальных образований, из которых от 60 до 63 — депутатов райсоветов и советов городских округов и избранных глав районов и городских округов. Сбор подписей возможен с 1 по 31 июля 2020 года.

Кандидаты 
На выборы заявили своих кандидатов шесть партий: «Патриоты России», КПРФ, «Единая Россия», Партия Социальной защиты, Справедливая Россия и ЛДПР. Регистрацию прошли только пять кандидатов, т.к. представитель «Социальной защиты» не представил необходимые документы в избирком.

Результаты 
16 сентября Избирательная комиссия Ростовской области подвела окончательные результаты выборов. Губернатором избран Василий Голубев.

Примечания

Ссылки 
 Избирательная комиссия Ростовской области.
 Выборы на сайте ЦИК РФ

Ростовская область
Выборы в Ростовской области
Ростовская область